Il singolare del torneo di tennis Czech Indoor Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale Dick Norman 7-64, 61-7, 7-63.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Fernando Verdasco (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)

 Marc Rosset (Campione)
 Kenneth Carlsen (semifinali)
 Stefano Pescosolido (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Czech Indoor Open 2003